El término japonés Yūbari puede hacer referencia a: 

 La ciudad de Yūbari, en Japón.
 El distrito donde se encuentra dicha ciudad, Yūbari, en Japón.
 El monte Yūbari, en Japón.
 El río Yūbari, en Japón.
 El Yūbari, crucero ligero japonés, bautizado así en honor al río.
 La Clase Yūbari de destructores de escolta de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 El Yūbari (DE-227), líder de la clase anterior.
 Gogo Yubari, un personaje de la película Kill Bill, interpretado por Chiaki Kuriyama.